La Coupe d'Ukraine de football 2006-2007 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Dynamo Kiev contre le Chakhtar Donetsk.

Huitièmes de finale

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués le  tandis que les matchs retour sont joués le .

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le  tandis que les matchs retour sont joués le .

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2006-2007 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2006-2007 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2006-2007 sur le site de la RSSSF.

2006-2007
Ukraine
Sport en Ukraine en 2006
Sport en Ukraine en 2007